Penny Pax (Miami, Flórida, 18 de fevereiro de 1989) é uma atriz pornográfica americana.

Premiações e Indicações

Ligações externas 

</

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Miami